Sanfernandense  es un gentilicio que puede hacer referencia a:

San Fernando; municipio en el norte del estado de Chiapas, México.
San Fernando; ciudad en el centro-norte del estado de Tamaulipas, México.